Moyal ist der Familienname folgender Personen:

 Harel Moyal (* 1981), israelischer Sänger
 José Enrique Moyal (1910–1998), australischer Physiker
 Pascal Moyal, französischer Agrarwissenschaftler und Insektenkundler

Siehe auch:
 Kramers-Moyal-Entwicklung